Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1999 si concluse con la vittoria di Connecticut contro Duke.

Richard Hamilton di Connecticut fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East region

South region

Midwest region

West region

Tabellone

East region

Midwest region

South region

West region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Jim Calhoun
Vice-allenatori: Karl Hobbs, Tom Moore, Dave Leitao

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1999
Campionato di pallacanestro NCAA Division I